La Serie B 1981-1982 è stata la 50ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 13 settembre 1981 e il 13 giugno 1982 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gianni De Rosa () con 19 reti.

Stagione

Calciomercato 
Corposo il mercato delle squadre infine promosse, in primis per la  che rileva giocatori di categoria superiore come Salvatore Vullo, Patrizio Sala e Nicola Zanone, mentre il  si assicura, fra gli altri, l'attaccante Domenico Penzo, che ripagherà gli scaligeri con 14 gol nel corso della stagione.

Il  conferma il tecnico Enrico Catuzzi, promosso dalla formazione Primavera e già traghettatore della prima squadra sul finire della stagione precedente, il quale inserisce in rosa numerosi elementi da lui cresciuti nel vivaio biancorosso. I pugliesi, presto emersi come una realtà nonostante la giovane età media, si segnalano inoltre sul piano tattico per la novità della zona totale; sempre sul piano del gioco, gli addetti ai lavori riserveranno elogi anche a tre protagoniste della corsa promozione, il  di Aldo Agroppi, il Verona di Osvaldo Bagnoli e il  di Eugenio Fascetti, e a due neopromosse, la  di Pietro Santin e la  di Nedo Sonetti.

Al  di Antonio Renna non basterà l'acquisto di Gianni De Rosa, prelevato dal  in cambio di Egidio Calloni; la punta cerignolana realizzerà 19 gol laureandosi capocannoniere del campionato, con i rosanero tuttavia giunti infine sesti, a 5 lunghezze dalle ultime promosse in A. A pari merito con i siciliani si piazzerà il , affidato a un Gustavo Giagnoni chiamato a risollevare un ambiente ancora segnato dalle vicissitudini giudiziarie del Totonero; la squadra umbra, imperniata su alcuni reduci dello storico secondo posto in massima serie di tre stagioni prima, aveva inoltre ingaggiato Domenico Caso e Claudio Ambu dall', in cambio di Salvatore Bagni.

Avvenimenti 

Questo campionato fa attendere le ultime gare per dare i verdetti sulle promozioni in Serie A, anche se appaiono maggiormente coinvolte per questo traguardo le squadre classificatesi nei primi sei posti a fine stagione. Al termine della penultima giornata il Verona e la  ottengono la promozione matematica, seguite il turno successivo dal Pisa; gli scaligeri rimangono a fine campionato soli in testa alla classifica, con un punto di distacco da toscani e blucerchiati.

Appaiati al quarto posto, a due punti dalle seconde, il  di Eugenio Fascetti e il  di Catuzzi, formazioni apprezzate come rivelazioni dai media perché composte da un nutrito numero di giovani debuttanti, le più giovani del campionato assieme ai pisani; entrambe fra le prime in Italia a praticare il gioco a zona, gradito dalla critica sportiva e poi applicato comunemente nei decenni successivi.

Al di sotto delle aspettative la  che, trovatasi coinvolta nella lotta per non retrocedere, dalla 20ª giornata ha sostituito in panchina Ilario Castagner con Roberto Clagluna.

Nella parte bassa della classifica retrocede presto il , sulla cui panchina si sono avvicendati tre allenatori, la , il  appena sceso dalla massima serie, e il ; questo, giunto quart'ultimo in classifica, è condannato da una peggiore classifica avulsa rispetto alle altre tre formazioni ex aequo, ovvero ,  e .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1982-1983.
      Retrocessi in Serie C1 1982-1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la classifica avulsa.

Note:
Il Rimini è retrocesso per peggior classifica avulsa.
 Il Verona designata per la Coppa Mitropa 1982-1983.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1982. Modena, Panini, 1982.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1983. Modena, Panini, 1983.
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981